Флаг муниципального района «Город Не́я и Не́йский район» Костромской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище, разделённое по вертикали на две равные части — белую и голубую; поверх линии деления изображена ель, снаружи вдоль края обрамленная изогнутой полосой, повторяющей её очертания; в белой части ель зелёного цвета, а полоса голубого, в голубой части — ель жёлтая, а полоса белая».

Обоснование символики 
До IX столетия на территории современного района жили племена меря, на языке которых «неия» означает «переплетённая, извилистая река», а при заселении земель славянами название сохранилось. Геральдическая фигура — волнистое стропило, указывает на название реки, давшей имя городу и району.

Ель на флаге символизирует лесопильную и деревообрабатывающую промышленность, которая стала быстро развиваться в Нее после открытия Волго-Вятской железной дороги в начале XX века.

Геральдический приём — рассечение щита в гербе города Неи и Нейского района многозначно: 
— символизирует линию железной дороги — город Нея возник на базе железнодорожной станции; 
— указывает на то, что район находится в центре области; 
— показывает связь реки и деревообрабатывающей промышленности — лесопильные заводы обычно располагались по берегу рек. Также взаимосвязь реки и промышленности подчёркивается повторением очертаний стропила, символизирующего реку, и ели.

Белый цвет (серебро) символизирует совершенство, благородство, мир и взаимопонимание,

Жёлтый цвет (золото) — символ уважения, постоянства, богатства, интеллекта.

Зелёный цвет символизирует природу, надежду, возрождение, здоровье.

Лазурь (синий, голубой) — символ чести, искренности, верности, чистого неба и водных просторов.

Примечания